Verschillende wijken in Nederlandse plaatsen:

 Plan Noord (Bolsward)
 Plan Noord (Enkhuizen)
 Plan Noord (Veendam)
 Plan Noord (Weesp)